«Santa Eufemia» puede referirse a:

Religión 
 Eufemia de Calcedonia (289-304), santa y mártir de la Iglesia católica y ortodoxa - Festividad: 16 de septiembre.
 Eufemia de Orense (119 o 120-138 o antes), santa y mártir de la Iglesia católica.

Arquitectura 
 Castillo de Miramontes (o de Santa Eufemia), Santa Eufemia, Jaén, España.
 Castillo de Santa Eufemia, Linares, Jaén, España.
 Iglesia de Santa Eufemia, .

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Santa Eufemia (Córdoba, Argentina), localidad de la provincia de Córdoba.

en España 
 Santa Eufemia (Córdoba, España), municipio de la provincia de Córdoba.
 Santa Eufemia (Folgoso de Caurel), lugar de la parroquia de Folgoso, concello de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo.
 Santa Eufemia (Friol), lugar de la parroquia de San Martiño de Condes, concello de Friol, provincia de Lugo.
 Santa Eufemia (Lugo), lugar de la parroquia de Calde, concello de Lugo, provincia de Lugo.
 Santa Eufemia (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Ambía, concello de Baños de Molgas, provincia de Orense.
 Santa Eufemia (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda, concello de Celanova, provincia de Orense.
 Santa Eufemia (San Amaro), lugar de la parroquia de Salamonde, concello de San Amaro, provincia de Orense.
 Santa Eufemia (Salas), lugar de la parroquia de Corniana, concejo de Salas, Asturias.
 Santa Eufemia (Villanueva de Oscos), lugar de la parroquia de Vilanova, concejo de Villanueva de Oscos, Asturias.
 Santa Eufemia del Arroyo, municipio de la provincia de Valladolid.
 Santa Eufemia del Barco, municipio de la provincia de Zamora.

Geografía 
 Sierra de Santa Eufemia, sierra entre Castilla-La Mancha y Andalucía.

Historia 
Santa Eufemia, Jaén, España
 Condado de Santa Eufemia
 Señorío de Santa Eufemia